Kofi – nome proprio di persona maschile
Kofi – album di Donald Byrd del 1995
Osei Kofi – calciatore ghanese